Collegio elettorale di Levanto – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Levanto – collegio elettorale del Regno d'Italia